Chambers megye (Alabama)
 Chambers megye (Texas)